

Patronyme 

 Louis Auquier, médecin et universitaire français
 Raphaël Auquier, pilote de rallye belge